Халде́й:
 Халдей — представитель народа халдеев.
 Халдей — в античности — бродячий предсказатель, астролог.
 Халдей — название ряженого шута или скомороха, потешавшего народ на улицах, базарах и не стеснявшегося непристойных выходок (обычно с оттенком пренебрежительности).

Фамилия 
 Халдей, Евгений Ананьевич (1917—1997) — советский фотограф, военный фотокорреспондент.

Примечания